Квинтэссе́нция (от  «пятая сущность») — многозначный термин:

 Квинтэссенция в античной и средневековой натурфилософии и алхимии — пятый элемент, пятая стихия, эфир, одна из основных стихий (элементов), тончайшая, самая тонкая стихия, «пронизывающая весь мир … душа — дух мира, одухотворяющая все тела, … великая творческая сила, которой Бог наделил материальный мир».
 Квинтэссенция (в переносном значении) — самое главное, самое важное, наиболее существенное, основная сущность, самая тонкая и чистая сущность, концентрированный экстракт.
 Квинтэссенция в современной космологии — одна из моделей тёмной энергии.
 Квинтэссенция в широком понимании — основа, на которой строится какая-либо система идей.

Названия 
 «Квинтэссенция ибсенизма» — статья Бернарда Шоу.
 «Квинтэссенция социализма» — книга Альберта Шеффле
 «Мэтр Алькофрибас, извлекатель квинтэссенции» — псевдоним Франсуа Рабле.
 «Царство Квинтэссенции» — вымышленная страна в «Пантагрюэле» Франсуа Рабле..
 Quintessence («Квинтэссенция») — четвёртый студийный альбом норвежской группы Borknagar.
 Quintessence — английская прогрессив-рок группа 1960-х.
 Quintessence — журнал для врачей-стоматологов.

Примечания